Le Dissident désigne :
 Le Dissident, chanson qui fut interprétée par Alain Meilland en 1978
 Le Dissident, revue éphémère du Rassemblement étudiant de droite (RED), de 2006 à 2007